Z2 puede referirse a:
 Z2, computadora construida en 1939; o
 BMW Z2, un automóvil que se prevé que estará disponible en el año 2010.